Sardis bezeichnet:

Orte: 

in der Türkei:

 Sardes, Hauptstadt des antiken Königreichs Lydien

in den Vereinigten Staaten:
 Sardis (Alabama)
 Sardis (Arkansas)
 Sardis (Georgia)
 Sardis (Kentucky)
 Sardis (Louisiana)
 Sardis (Mississippi)
 Sardis (Ohio)
 Sardis (Oklahoma)
 Sardis (Pennsylvania)
 Sardis (South Carolina)
 Sardis (Tennessee)
 Sardis (Ellis County, Texas)
 Sardis (Limestone County, Texas)
 Sardis (West Virginia)
 Sardis City (Alabama)
 Sardis Springs (Alabama)

im Vereinigten Königreich:
 Sardis (Wales)

Sonstiges:

 Karneol, eine Varietät des Chalcedons